Журавлёв, Виктор: Журавлёв, Виктор Данилович (1950(?)—2000) — главный архитектор Сергиева Посада в 1987−2000 годах.
 Журавлёв, Виктор Исидорович (1932—1996) — советский футболист.
 Журавлёв, Виктор Лаврентьевич (род. 1933) — советский, российский дипломат.
 Журавлёв, Виктор Павлович (1902—1946) — деятель советских спецслужб, старший майор государственной безопасности.
 Журавлёв, Виктор Филиппович (род. 1943) — российский учёный-механик.